

Населені пункти та їхні частини

 Будзіскі — село в гміні Штабін Августівського повіту Підляського воєводства
 Будзіскі — село в гміні Ставіські Кольненського повіту Підляського воєводства
 Будзіскі — частина села Цецьори в гміні Турошль Кольненського повіту Підляського воєводства

Примітки